48-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 20 по 28 сентября 1969 года во дворце спорта «» в Варшаве (Польша). В нём приняли участие 108 спортсменов из 19 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот чемпионат Европы был проведён в рамках 43-го чемпионата мира. Председатель жюри чемпионата —  К. Джонсон, главный секретарь —  Оскар Стейт.

Медалисты

Командный зачёт 

  — 44 очка;
  — 29 очков;
  — 28 очков;
  — 21 очко;
  — 18 очков;
  — 10 очков;
  — 10 очков;
  — 6 очков;
  — 6 очков;
  — 6 очков;
  — 5 очков;
  — 4 очка;
  — 4 очка;
  — 3 очка;
  — 2 очка

Результаты

До 52 кг

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

До 110 кг

Свыше 110 кг

Примечания

Ссылки 
 
 Протоколы чемпионатов Европы по тяжелой атлетике /1947-1992/
 Haltérophile Moderne, 1969, N° 257 (octobre 1969)

1969
Чемпионаты Европы в 1969 году
Сентябрь 1969 года
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Спорт в Польше в 1969 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше
Чемпионаты Европы в Польше
1969 год в тяжёлой атлетике